Die Fußball-Oberliga Nord 1976/77 war die dritte Spielzeit der Oberliga Nord. Meister wurde Bremerhaven 93 mit drei Punkten Vorsprung auf den SV Union Salzgitter. Neben diesen beiden Mannschaften qualifizierte sich Holstein Kiel als Dritter direkt für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Der Vierte SpVgg Preußen Hameln musste noch Qualifikationsspiele gegen den westfälischen Vizemeister Arminia Gütersloh austragen. Bremerhaven schaffte schließlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga und schloss sich dem OSC Bremerhaven an.

Der Itzehoer SV, SC Concordia Hamburg, die Amateure von Werder Bremen und der SV Atlas Delmenhorst qualifizierten sich für die Amateurmeisterschaft, bei der die Bremer Amateure als beste Nordmannschaft das Viertelfinale erreichten. Aus der 2. Bundesliga stiegen der Göttingen 05 und der VfL Wolfsburg ab. Der Blumenthaler SV, der SC Victoria Hamburg und die SpVgg Bad Pyrmont stiegen in die Verbands- bzw. Landesligen ab. Aus den Verbands- bzw. Landesligen stiegen der VfB Lübeck und der VfL Pinneberg auf.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B 

1976
Fußballsaison 1976/77